Niaqornarsuup Kangerlua bezeichnet:
 Niaqornarsuup Kangerlua (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Niaqornarsuup Kangerlua (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Niaqornarsuup Kangerlua (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland